

Białoruś 
 Lesznica – wieś w obwodzie brzeskim

Bułgaria 
 Lesznica – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Lesznica – wieś w obwodzie Łowecz

Macedonia Północna 
 Lesznica – wieś w gminie Gostiwar
 Lesznica – wieś w gminie Zajas

Polska 
 Lesznica – rzeka w województwie śląskim

Zobacz też 
 Lešnica